

Geografia

Austria 
 Reinsberg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Niemcy 
 Reinsberg – dzielnica gminy Wolpertshausen w powiecie Schwäbisch Hall, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Reinsberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Inne 
 Reinsberg – ród

Zobacz też 
 Rheinsberg